Sunshine Superman :
 Sunshine Superman — известная песня британского певца исполнителя Донована.
 Sunshine Superman (альбом) — студийный альбом британского певца исполнителя Донована 1966 года.
 Sunshine Superman: 18 Songs of Love and Freedom — сборник Донована 1993 года.